Bagrat est un nom populaire en Arménie et en Géorgie. Il vient du vieux persan Bagadāta, « cadeau-divin » (apparenté à Bagdad). Le nom de la famille royale des Bagratides (littéralement, « la Maison de/établie par Bagrat ») vient de ce nom.

Bagrat célèbres 

 Bagrat II de Tao Supérieur, mort en 966/969
 Bagrat II, mort en 994
 Bagrat II (1575-1625),  de Moukhran

Bagrat arméniens 

Il y eut plusieurs nobles arméniens du nom de Bagrat :
 Bagadatès, dont le nom peut se rapprocher de Bagrat
 Bagrat  Bagratouni
 Bagrat Bagratouni (père de Sahak III)
 Bagrat II Bagratouni
 Bagrat II de Taron
 Bagrat III de Taron

Bagrat géorgiens 
Plusieurs rois géorgiens portèrent le nom de Bagrat :
 Bagrat III de Géorgie
 Bagrat IV de Géorgie
 Bagrat V de Géorgie
 Bagrat VI de Géorgie
 Bagrat VII de Karthli
 Bagrat III d'Iméréthie
 Bagrat IV d'Iméréthie
 Bagrat V d'Iméréthie

Culture arménienne